Телекоммуникационные сети в Узбекистане, основанные на инфраструктуре построенной в советский период, получили современное развитие, что сделало страну одной из ведущих в регионе в информационной отрасли.
В 2012 году объем телекоммуникационных услуг вырос на 22,5%. Количество портов широкополосного доступа, установленных по всей стране в конце 2012 года,  составило 378 000, увеличившись на 55,5%. Количество портов в активном использовании 202 700 и составляет 37,2%. В том же году было развернуто по всей стране в общей сложности 1576 км волоконно-оптических магистральных линий.

Телефония 
Цифровые АТС в основном распределены по крупным городам и в сельской местности.

Внутренняя связь 
Государственная телекоммуникационная компания АК Узбектелеком для улучшения магистральных услуг использовала кредиты от японского правительства и Банка развития Китая.  В 2010 году был завершен переход на цифровые АТС. С тех пор рынок услуг мобильной связи быстро растет, а абонентская база мобильных операторов преодолела в 2011 году 25-миллионный рубеж.

Международная связь 
Узбекистан связан волоконно-оптической магистралью и микроволновой радиорелейной сетью со странами СНГ. Также используется арендованный канал связи через международный коммутатор шлюза Москвы. После завершения перевода телекомуникационных линий республики на технологию FTTB, Узбекистан планирует создать оптоволоконную связь с Афганистаном с помощью Транс-Азия-Европа (ТАЕ) .

Сотовая связь 
Компании, предоставляющие услуги сотовой связи на территории Узбекистана:

 ИП ООО «Unitel», предоставляющая услуги сотовой связи под торговой маркой «Билайн» (стандарты GSM, UMTS, LTE);
 ООО "COSCOM", предоставляющая услуги сотовой связи под торговой маркой UCell (стандарты GSM, UMTS, LTE);
 ООО "Universal Mobile Systems", предоставляющая услуги сотовой связи по торговой маркой "UMS" (стандарты GSM, UMTS, LTE).
Кроме того, на рынке действуют компании «Perfectum»(стандарт CDMA) и «UZMOBILE»(стандарты CDMA и GSM,UMTS,LTE).

Радио 
В настоящее время Узбекистан имеет четыре AM станции, 12 станций FM и три коротковолновых станции. Кроме того, по состоянию на 1997 года в Узбекистана .

Телевидение 
В Узбекистане имеется 28 телевизионных станций, включая один кабельный ретранслятор в городе Ташкенте и около 20 станций в региональных столицах.

Интернет 
В Узбекистане по данным Агентства по вопросам коммуникации и информации (IzACI) по состоянию на 2012 год 9 миллионов пользователей Интернета. Код (домен верхнего уровня) Узбекистана .uz.

Доступ к интернету предоставляют 27 интернет-провайдеров. Например:
 Sarkor Telekom - самый популярный и один из первых провайдеров в Узбекистане и Ташкенте. Предоставляет услуги FTTB, FTTH, ADSL, IPTV, VoIP, GPON, видеонаблюдения, хостинга и др.
 Uzonline - Интернет провайдер Узбекистана - ADSL-интернет, FTTB-интернет, GPON-интернет.
 Компания TPS (ООО «Технопросистем»).
 Компания "Sharq Telekom".
 АРС Информ.
 Компания IPLUS.
 Проводной Интернет Билайн.
 Cron Telecom. (в 2018 году прекратил своё существование в качестве провайдера)
 Компания Super iMAX под торговой маркой EVO.
 SOHO Networks.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Узтелекома
 Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан
 Коммуникации и связь в Узбекистане
 Национальное информационное агентство Узбекистана